Carlo Crivelli ist der Name folgender Personen:

* Carlo Crivelli (Maler) (1430/1435–vor 1500), italienischer Maler
 Carlo Crivelli (Kardinal) (1736–1818), italienischer Geistlicher, Kardinal der Römischen Kirche
 Carlo Crivelli (Komponist) (* 1953), italienischer Komponist von Filmmusik